Federico Hartig – entomologo italiano
 Franz Hartig – politico e giornalista austriaco
 Georg Ludwig Hartig – botanico tedesco
 Lukáš Hartig – ex calciatore ceco
 Robert Hartig – botanico e micologo tedesco
 Theodor Hartig – botanico e zoologo tedesco